Mierscheid bezeichnet
 den fiktiven Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid
 den Ortsteil Mierscheid von Eitorf

Siehe auch:
 Mierscheid-Gesetz, ein humoristisches Wahlprognoseverfahren